«За́греб» () — хорватский футбольный клуб из Загреба. Основан в 1903 году. Чемпион Хорватии сезона 2001/02.

Достижения 
 Чемпион Хорватии: 2001/02
 Серебряный призёр Чемпионата Хорватии (2): 1992, 1993/94
 Бронзовый призёр Чемпионата Хорватии (3): 1992/93, 2004/05, 2006/07.
 Финалист Кубка Хорватии: 1996/97

Состав

Известные тренеры 
  Иво Шушак
  Златко Краньчар
  Мирослав Блажевич

Известные игроки 
  Мирослав Житняк
  Никола Йеркан
  Младен Кароглан
  Роберт Просинечки
  Младен Бартолович
  Марио Манджукич
  Ренато Юрчец
  Йошко Попович
  Ивица Олич
  Давор Вугринец
  Йошко Еличич

Сезоны

В Европе

Общее

Ссылки 

 Сайт клуба 
 Bijeli anđeli — фан-сайт
 Видеоистория

1903 год в Хорватии
Футбольные клубы Загреба